W Polsce 
 Golin – wieś w woj. lubuskim, w pow. żarskim, w gminie Jasień 
 Golin – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. wałeckim, w gminie Człopa
 Golin – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. myśliborskim, w gminie Nowogródek Pomorski
 Golin – gromada